Lac du Dépôt peut se référer à:

Toponymes

Lac Dépôt, lac dans Baie-de-la-Bouteille (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 55' 10" Nord; 74° 04' 11" Ouest.
Lac Dépôt, lac dans Lac-Matawin (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 51' 56" Nord; 74° 05' 35" Ouest.
Lac Dépôt, lac dans La Tuque (ville), Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 13' 36" Nord; 73° 09' 58" Ouest.
Lac Dépôt, lac dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 04' 02" Nord; 72° 02' 10" Ouest.
Lac du Dépôt, lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 57' 06" Nord; 72° 19' 01" Ouest.
Lac du Dépôt, lac dans Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 02' 07" Nord; 72° 54' 21" Ouest.
Lac du Dépôt, lac dans Lamarche (Québec) (municipalité), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 49' 40" Nord; 71° 25' 56" Ouest.
Lac du Dépôt, lac dans Ferland-et-Boilleau (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 11' 40" Nord; 70° 42' 06" Ouest.
Lac du Dépôt, lac dans Lac-Bouchette (municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 02' 47" Nord; 72° 24' 37" Ouest.
Lac du Dépôt, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 47" Nord; 72° 59' 28" Ouest.
Lac du Dépôt, lac dans Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 22' 55" Nord; 72° 48' 46" Ouest.
Lac du Dépôt, lac dans Rivière-de-la-Savane (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 54' 27" Nord; 73° 35' 05" Ouest.
Lac du Dépôt, lac dans Lac-Pythonga (territoire non organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 15' 44" Nord; 76° 28' 21" Ouest.
Lac du Dépôt, lac dans Mansfield-et-Pontefract (municipalité), Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 58' 31" Nord; 76° 40' 52" Ouest.
Lac du Dépôt, lac dans Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 46° 25' 02" Nord; 78° 18' 55" Ouest.
Lac du Dépôt, lac dans Lac-Ministuk (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 13' 18" Nord; 71° 14' 01" Ouest.
Lac du Dépôt, lac dans Lac-Huron (territoire non organisé), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 13' 52" Nord; 68° 21' 42" Ouest.
Petit lac du Dépôt, lac dans Lac-Ministuk (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 12' 53" Nord; 71° 14' 42" Ouest.
Petit lac du Dépôt, lac dans Lac-Bouchette (municipalité), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 02' 51" Nord; 72° 24' 55" Ouest.
Dépôt-du-Lac-au-Pin, dépôt forestier dans Lac-Oscar (territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides (région administrative), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 07' 55" Nord; 74° 54' 29" Ouest.
Dépôt-du-Lac-Chibougamau, lieu-dit dans Chibougamau (ville), Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 45' 06" Nord; 74° 14' 40" Ouest.
Dépôt-du-Lac-Devenyns, lieu-dit dans Lac-Devenyns (territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 02' 19" Nord; 73° 49' 29" Ouest.
Lac du Dépôt-Lac-Clair, dépôt forestier dans Saint-David-de-Falardeau (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 38' 50" Nord; 71° 06' 03" Ouest.
Lac du Petit Dépôt lac dans Les Escoumins (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 29' 17" Nord; 69° 31' 42" Ouest.